Trimble kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Trimble (Missouri)
Trimble (Ohio)
Trimble (Tennessee)